Ара́лов — прізвище. Жіноча форма — Аралова.

Відомі носії 

 Аралов Маулен Аралович — каракалпацький актор
 Аралов Семен Іванович — радянський державний і військовий діяч